Worthville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Worthville (Kentucky)
Worthville (Pennsylvania)